Wiegel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Wiegel (1869–1943) deutscher Glaskünstler
 Amei Wiegel (* 1949), deutsche Politikerin (SPD), MdL Niedersachsen
 Andreas Wiegel (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Gerd Wiegel (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler, Publizist und Autor
 Hans Wiegel (* 1941), niederländischer Politiker
 Kurt Wiegel (* 1951), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen
 Lorenz Johann von Wiegel (1728–1794), königlich preußischer Generalmajor
 Martin Wiegel (1898–1949), deutscher Politiker (LDPD)
 Michaela Wiegel (* 1968), deutsche Journalistin

Wiegel steht für:
 Wiegel-Gruppe, eine deutsche Unternehmensgruppe der Metallverarbeitung